Ліндблад () — шведське прізвище.

 Адольф Фредрік Ліндблад (1801–1878) — шведський композитор Епохи Романтизму.
 Арне Ліндблад (1887–1964) — шведський актор, що знявся більш ніж у 100 фільмах.
 Бертіл Ліндблад (1895–1965) — шведський астроном, президент Шведської королівської академії наук.
 Отто Ліндблад (1809–1864) — шведський композитор, хоровий диригент та скрипаль.

Шведські прізвища